O Moda S921 foi o modelo da Andrea Moda Formula para a temporada de 1992 da Fórmula 1. Foi guiado por Roberto Moreno e Perry McCarthy. Na verdade, esse modelo foi o primeiro feito pela Simtek, famosa pela morte de Roland Ratzenberger no trágico fim de semana de Ímola, em 1994.
http://b.f1-facts.com/ul/a/1951

Carros de Fórmula 1 da Andrea Moda Formula
http://2.bp.blogspot.com/-GCeE7z-QhwI/T8bUqnlzB2I/AAAAAAAAA4Q/ShxqWeZjGTA/s1600/08552_19920Andrea-Moda_S9216M10naco213_122_801lo.jpg Monaco 1992